Indonesië
 Solear (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Solear (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam